Gustav Biron ist der Name folgender Personen:
* Gustav Biron von Curland (1859–1941), deutscher Standesherr 
 Gustav Kalixt von Biron (1780–1821), russischer General

Siehe auch:
 Gustav Baron